Ensemble des gestes rituels reconnus :
 dans une religion, le cérémonial liturgique ;
 dans la vie politique, par exemple le cérémonial du sacre des rois de France ;
 dans la justice, le cérémonial des audiences ou des peines ;
 dans le scoutisme, Le cérémonial est un ouvrage décrivant toutes les cérémonies, textes et règles;
 dans la vie sociale, le cérémonial du mariage ;
 dans une société initiatique, par exemple la voûte d'acier en franc-maçonnerie.
 Le cérémonial des évêques est un livre liturgique utilisé par les évêques de l'Église catholique.
 Le Cérémonial françois, publié en 1649, est un in-folio de plus de  décrivant les règles observées en France pour le sacre des rois, entrées solennelles, lits de justice, Te Deum, réceptions des papes, rois, ambassadeurs, etc.